Bijela este un oraș din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 3748 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 3084 de locuitori).

Demografie 
În orașul Bijela locuiesc 2788 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 36,0 de ani (35,2 la bărbați și 36,7 la femei). În localitate sunt 1179 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,06.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Maksim Zloković, BIJELA - estetsko-istorijski prikaz 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Herceg Novi
Orașe din Muntenegru